Dacheng () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Dacheng w 2016 roku liczyła 17 284 mieszkańców – 7933 kobiety i 9351 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 5294, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,26 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua